Falcon Island ist der Name folgender Inseln:

 Falcon Island, anderer Name von Fonuafoʻou, Insel der Haʻapai-Inseln, Königreich Tonga
 Falcon Island (Palm Islands) (auch Carbooroo Island), Insel der Palm Islands vor Queensland, Australien

Falcon Island steht für:

  Falcon Island (Fernsehserie), eine australische Fernsehserie aus dem Jahr 1981